Taylor Chorney (né le  à Thunder Bay dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il débute dans le championnat universitaire avec les Fighting Sioux du Dakota du Nord. La même année, il est par les Oilers d'Edmonton au cours du repêchage d'entrée dans la LNH au  en . En 2008, il passe professionnel avec les Falcons de Springfield de la Ligue américaine de hockey.

Le , il signe un contrat d'un an en tant qu'agent libre avec les Capitals de Washington.

Carrière internationale 
Bien qu'il soit né au Canada, il est le capitaine de l'équipe des États-Unis des moins de 20 ans de hockey sur glace et participe à ce titre au championnat du monde junior 2007.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006|| Fighting Sioux du Dakota du Nord|| NCAA|| 43|| 3|| 15|| 18|| 54||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2006-2007|| Fighting Sioux du Dakota du Nord|| NCAA|| 39|| 8|| 23|| 31|| 48||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Fighting Sioux du Dakota du Nord|| NCAA|| 43|| 3|| 21|| 24|| 24||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Falcons de Springfield|| LAH ||68 ||5 ||16 ||21 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Falcons de Springfield|| LAH ||32 ||4 ||9 ||13 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 ||Oilers d'Edmonton ||LNH ||42|| 0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Barons d'Oklahoma City ||LAH || 46|| 3|| 13|| 16|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 ||Oilers d'Edmonton ||LNH || 12|| 1||3 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 ||Blues de Saint-Louis ||LNH || 2|| 0 || 0|| 0|| 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Oilers d'Edmonton ||LNH || 3|| 0|| 0||0 || 0||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Barons d'Oklahoma City ||LAH || 50|| 6|| 18|| 24|| 29|| 10 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2012-2013 || Rivermen de Peoria ||LAH || 73|| 4|| 20|| 24|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago ||LAH || 69|| 5|| 20|| 25|| 37|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2014-2015|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 62 || 4 || 15 || 19 || 42 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2014-2015|| Penguins de Pittsburgh || LNH || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2015-2016 || Capitals de Washington || LNH || 55 || 1 || 5 || 6 || 21 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2016-2017 || Capitals de Washington || LNH || 18 || 1 || 4 || 5 || 11 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington || LNH || 24 || 1 || 3 || 4 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HC Lugano|| LNA || 48|| 5|| 20|| 25|| 40|| 4|| 0 || 0 || 0 || 4
|-
|2019-2020 || HC Lugano|| LNA || 42|| 1|| 12|| 13|| 22 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2020-2021 || EC Red Bull Salzbourg || ICEHL || 34|| 4|| 10|| 14|| 20 || 11|| 0|| 1|| 1|| 2 

| 166 || 4 || 18 || 22 || 56 || 12 || 0 || 1 || 1 || 6

Au niveau international 

|-
| 2005 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 0 || 1 || 8 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2006 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || align=left|
|-
| 2007 || align=left|Championnat du monde junior || 7 || 1 || 5 || 6 || 4 || align=left| Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"|Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|

Parenté dans le sport 
Il est le fils de Marc Chorney, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey.

Notes et références 

Naissance en avril 1987
Naissance à Thunder Bay (Ontario)
Joueur international américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Fighting Sioux du Dakota du Nord
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Capitals de Washington
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du EC Red Bull Salzbourg